Friemel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Georg Friemel (* 1930), deutscher Pastoraltheologe
 Gerhard Friemel (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Klemens Friemel (1881–1961), österreichischer Politiker (KPÖ) 
 Michael Friemel (* 1974), deutscher Radio- und Fernsehmoderator und Autor
 Otto Friemel (1896–1975), deutscher Politiker
 Rudolf Friemel (1907–1944), österreichischer Widerstandskämpfer, Kommunist und NS-Opfer
 Ruth Friemel (1933–2021), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Thomas Friemel (* 1967), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Friml